Ez a szócikk tartalmazza a 2014-es wimbledoni teniszbajnokság női egyes mérkőzéseit.

A címvédő Marion Bartoli volt, de néhány héttel győzelme után, 2013. augusztusban bejelentette a profi tenisztől való visszavonulását.

A cseh Petra Kvitová második wimbledoni tornagyőzelmét aratta, miután a döntőben mindössze 55 perc alatt 6−3, 6−0 arányban győzött a svájci Eugenie Bouchard ellen.

Kiemeltek 

  Serena Williams (Harmadik kör)
 Li Na (Harmadik kör)
 Simona Halep (Elődöntő)
 Agnieszka Radwańska (Negyedik kör)
 Marija Sarapova (Negyedik kör)
 '''Petra Kvitová (Bajnok)
 Jelena Janković (Első kör)
 Viktorija Azaranka (Második kör)
 Angelique Kerber (Negyeddöntő)
 Dominika Cibulková (Harmadik kör)
 Ana Ivanović (Harmadik kör)
 Flavia Pennetta (Második kör)
 Eugenie Bouchard (Döntő) Sara Errani (Első kör)
 Carla Suárez Navarro (Második kör)
 Caroline Wozniacki (Negyedik kör)

 Samantha Stosur (Első kör)
 Sloane Stephens (Első kör)
 Sabine Lisicki (Negyeddöntő)
 Andrea Petković (Harmadik kör)
 Roberta Vinci (Első kör)
 Jekatyerina Makarova (Negyeddöntő)
 Lucie Šafářová (Elődöntő)
 Kirsten Flipkens (Harmadik kör)
 Alizé Cornet (Negyedik kör)
 Anasztaszija Pavljucsenkova (Első kör)
 Garbiñe Muguruza (Első kör)
  Szvetlana Kuznyecova (Első kör)
 Sorana Cîrstea (Első kör)
 Venus Williams (Harmadik kör)
 Klára Koukalová (Második kör)
 Jelena Vesznyina (Második kör)

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei 
 Selejtező eredményei 

N1